La France libre est le régime de résistance extérieure fondé à Londres par le général de Gaulle à la suite de son appel du 18 juin 1940.
 La France libre est une revue politique dirigée par André Labarthe depuis Londres, publiée entre 1940 et 1947.
 La France libre est un quotidien politique français de gauche diffusé de 1884 à 1886.
 La France libre est un pamphlet écrit par Camille Desmoulins en 1789.
 La France libre est un quotidien socialiste français publié de 1918 à 1925.
 Fondation de la France libre est une fondation française créée en 1994.

Notes et références